Automazione può riferirsi a:

Tecnologia

Meccatronica
Automazione industriale
Automazione degli edifici

Informatica
Automazione del collaudo del software
Automazione dello sviluppo

Economia
Automazione della forza di vendita